Якир, Якиревич, Якирсон — фамилии еврейского происхождения (в еврейском языке — почтенный), а также — личное имя (буквально означает дорогой ). В начале XX века наиболее распространена в Староконстантиновском уезде Волынской губернии и Кишинёве.

Известные носители 
 Якир, Иона Эммануилович (1896—1937) — советский военачальник, командарм 1 го ранга.
 Якир, Ирина Петровна (1948—1999) — советский диссидент, дочь П. И. Якира.
 Якир, Любовь Иезекиилевна (1922—2013) — советская шахматистка, мастер спорта СССР.
 Якир, Михаил Семёнович (род. 1958) — педагог, автор учебников и учебных пособий по математике для средних школ.
 Якир, Морис Эммануилович (1902—1937) — военный инженер 3 ранга, военпред Управления Военно-воздушных сил РККА, брат И. Э. Якира.
 Якир, Пётр Ионович (1923—1982) — советский историк, общественный деятель, диссидент, сын И. Э. Якира.
 Якир, Светлана Яковлевна (1936—1971) — русская писательница, дочь Я. И. Якира.
 Якир, Яков Иосифович (1908—1980) — еврейский писатель, редактор и переводчик, журналист.
Топоним
 Якир (Самария) — поселение в Израиле

См. также 
 Якерсон